Район Брезно () — район Словакии. Находится в Банскобистрицком крае.

Статистические данные (2001) 
Национальный состав:
 Словаки — 94,7 %
 Цыгане — 3,6 %
 Чехи — 0,6 %

Конфессиональный состав:
 Католики — 75,4 %
 Лютеране — 4,6 %
 Греко-католики — 4,3 %